Capadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Capadero, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 
 Capadero, Veracruz, ort, Huayacocotla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar